Cette page contient les pages d'homonymie de Analytique et Analytiques.

On retrouve le mot analytique dans les expressions suivantes :
 énoncé analytique ;
 chimie analytique ;
 , en mathématiques ;
 espace analytique, en psychanalyse ;
 fonction analytique ;
 langue analytique ;
 philosophie analytique ;
 analytique de données ;
 psychologie analytique.

Oeuvres 
Deux traités d’Aristote s’intitulent Analytiques et font partie de l’Organon :
 Premiers Analytiques ;
 Seconds Analytiques.

Voir aussi